Reißzahn steht für:
 Reißzahn, speziell vergrößerte (Vor-)Backenzähne im Gebiss von Raubsäugern, siehe Raubtiere#Kiefer und Gebiss
 Reißzahn (Baumaschine), Abbaugerät einer Baumaschine